Ugashik peut désigner : 
 l'Ugashik-Peulik, un volcan d'Alaska ;
 Ugashik, un village d'Alaska ;
 les lacs Ugashik, deux lacs d'Alaska ;
 la rivière Ugashik, une rivière d'Alaska ;
 la baie d'Ugashik, une baie d'Alaska dans la mer de Béring.